Кейт Лин Шейл (; род. 13 июня 1985, Джерси-Сити, Нью-Джерси, США) — американская актриса, получившая известность по ролям в независимом кино.

Биография и карьера 
Родилась 13 июня 1985 года в Джерси-Сити в штате Нью-Джерси. В 2006 окончила известную Тишскую школу искусств Нью-Йоркского университета со степенью бакалавра изобразительных искусств, а также посещала Институт театра и кино Ли Страсберга, где изучала актёрское мастерство.

В начале 2010-х начала активно сниматься в независимом кино: он играла в фильмах Адама Вингарда, Эми Сейметц, Алекса Росса Перри, Джо Суонберга и других. С 2014 по 2017 она снималась в сериале от Netflix «Карточный домик», в роли Лизы Уильямс, любовницы одной из главных героинь Рэйчел Познер.

В 2016 журнал Rolling Stone назвал её «Мерил Стрип микробюджетного кино».

В 2017 снялась в небольшой роли в военной драме «Спасибо за вашу службу».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Zachary Wigon, John Gallagher, Jr. and Kate Lyn Sheil on Intimacy, the Internet and The Heart Machine
 Kate Lyn Sheil's Video Past and Neftlix Future
 SXSW 2014 Interview: John Gallagher Jr. & Kate Lyn Sheil on The Heart Machine
 Modern Romance and Skype Sex: An Interview with Kate Lyn Sheil

Родившиеся в Джерси-Сити
Актрисы США
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы XXI века
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета